KFC (Kentucky Fried Chicken) – amerykańska sieć barów szybkiej obsługi
 KFC (Kolding FC) – duński klub piłkarski z siedzibą w Kolding
 KFC (Kilmarnock F.C.) – szkocki klub piłkarski z Kilmarnock

Zobacz też 
 KFC Uerdingen 05 – niemiecki klub piłkarski, mający siedzibę w Uerdingen, dzielnicy miasta Krefeld
 KFC Komárno – słowacki klub piłkarski, mający siedzibę w mieście Komárno
 KFC Diest – belgijski klub piłkarski, mający siedzibę w mieście Diest
 KFC Winterslag – belgijski klub piłkarski, mający siedzibę w dzielnicy Winterslag w mieście Genk
 KFC Verbroedering Geel – były belgijski klub piłkarski z siedzibą w Geel